Jan III. Braniborský zvaný Jan z Prahy (, 6. dubna 1244, Praha – po 8. dubnu 1268) byl braniborský markrabě z otonské větvě rodu Askánců.

Život 
Narodil se jako nejstarší syn braniborského markraběte Oty III. a Boženy, dcery českého krále Václava I. Zdá se, že mládí strávil na pražském dvoře strýce Přemysla Otakara II. a z jeho rukou také při příležitosti sestřiny svatby obdržel roku 1264 rytířský pás. Na přelomu let 1265 a 1266 se otcem zúčastnil Přemyslovy křížové výpravy do Pruska. Roku 1267 po otcově smrti si s bratry rozdělil dědictví a společně s nimi se stal markrabětem. Zemřel bez potomků na jaře 1268 v důsledku účasti na velikonočním turnajovém klání v Merseburgu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Braniborští Askánci
Braniborská markrabata
Narození v roce 1244
Narození 6. dubna
Narození v Praze
Úmrtí v roce 1268
Pohřbení v klášteře Lehnin
Úmrtí v důsledku rytířského turnaje
Muži